Игна́тьево — топоним.

Населённые пункты 
 Игнатьево — село в Благовещенском районе Амурской области.
 Игнатьево — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Игнатьево — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Игнатьево — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Игнатьево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Талицкое сельское поселение.
 Игнатьево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Чарозерское сельское поселение.
 Игнатьево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Игнатьево — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Игнатьево — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Игнатьево — деревня в Рыльском районе Курской области.
 Игнатьево — деревня в городском округе Йошкар-Ола республики Марий Эл.
 Игнатьево — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Игнатьево — деревня в Луховицком районе Московской области.
 Игнатьево — село в Раменском районе Московской области.
 Игнатьево — деревня в Рузском районе Московской области.
 Игнатьево — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Игнатьево — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Игнатьево — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Игнатьево — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Игнатьево — деревня в Кормиловском районе Омской области.
 Игнатьево — село в Кадомском районе Рязанской области.
 Игнатьево — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Игнатьево — деревня в Белёвском районе Тульской области.
 
 Другие значения
 Игнатьево — международный аэропорт Благовещенска.
 Игнатьево — железнодорожная платформа в Московской области.

См. также 
 Игнатьев